

Musica 
 Hardcastle – album di Paul Hardcastle del 1994

Persone 
 Alex Hardcastle (1972) – regista britannico
 Alexander Hardcastle (1872-1933) – mecenate, archeologo dilettante e capitano britannico
 Lee Hardcastle (1985) – animatore, regista e sceneggiatore britannico
 Paul Hardcastle (1957) – compositore e musicista britannico
 Sarah Hardcastle (1969) – ex nuotatrice britannica